ARA Py es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Py (M-7), rastreador de 1922.
 ARA Py (M-10), rastreador de la clase Bouchard.
 ARA Py (D-27), destructor de la clase Gearing (ex USS Perkins).
Py, ARA